Der Ludwig-Erhard-Preis der Initiative Ludwig-Erhard-Preis wird jährlich von der Initiative verliehen.

Initiative Ludwig-Erhard-Preis 
Die ILEP wird durch einen Vorstand geführt, dem sieben Repräsentanten der Mitglieder und der hauptamtliche Geschäftsführer angehören. Die Repräsentanten sind je ein Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Qualität und des Verein Deutscher Ingenieure, ein Vertreter der Ludwig-Erhard-Stiftung sowie vier Vertreter der ILEP-Mitglieder. Als Fördermitglieder können sich alle Organisationen der ILEP anschließen, nicht jedoch Einzelpersonen.

Ziel des Preises 

Prämiert werden ganzheitliche Managementleistungen, die auf den Grundgedanken der Excellence – Kundenorientierung, Prozessoptimierung und Innovation – aufbauen und die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen im Wettbewerb fördern. Der Ludwig-Erhard-Preis knüpft damit an die international anerkannten Auszeichnungen für umfassendes Qualitätsmanagement wie den Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) in den USA, den japanischen Deming-Preis oder den Europäischen Qualitätspreis an.

Assessmentprozess 

Der Preisverleihung geht ein „Assessmentprozess“ voraus.

Für die Bewerbung wird eine mindestens 25-seitige Bewerbungsbroschüre, die die wesentlichen Vorgehensweisen und Ergebnisse beleuchtet, benötigt. Diese wird nur gebraucht, um den Vor-Ort-Besuch zu planen. Anschließend findet der Vor-Ort-Besuch statt. Jeder Bewerber hat die Sicherheit, dass die Assessoren zu ihm in die Organisation kommen. Im Rahmen des Besuchs wird die Wettbewerbsfähigkeit des Bewerbers anhand des EFQM-Modells untersucht und ein Feedback-Bericht erstellt. Die Wertung (RADAR-Bewertungssystem) auf einer Skala zwischen 0 und 1000 charakterisiert den Reifegrad der Organisation und ist zusammen mit den gefundenen Stärken und Potenzialen die Grundlage für die Juryentscheidung.

Als ersten Schritt des klassischen Prozesses reicht der Bewerber zu Jahresanfang eine 75-seitige, schriftliche Bewerbungsunterlage bei der Projektleitung ein. Bewerber um den Ludwig-Erhard-Preis berücksichtigen in ihrer Bewerbung die Anforderungen des von der European Foundation for Quality Management (EFQM) entwickelten EFQM-Modells. Diese Bewerbungsunterlage wird von einem Team von fünf bis sechs EFQM-Assessoren zunächst einzeln und während des sog. Konsensmeetings als Team bewertet. Erreicht der Bewerber eine zuvor festgelegte Mindestpunktzahl, so begibt sich das Team zu einem zwei bis drei Tage dauernden Vor-Ort-Besuch zum Bewerber. Beim Vor-Ort-Besuch verifiziert das Team die Bewerbung und bildet sich ein abschließendes Urteil und verfasst den Abschlussbericht mit der Punktebewertung. Die Assessmentberichte aller Teams werden einer Jury aus Vertretern der Wirtschaft und der Wissenschaft vorgelegt. Diese fällt die abschließende Entscheidung über die Auszeichnungen.

Preisverleihung 
Die Preisverleihung erfolgt gewöhnlich im Juni, meistens in Berlin. Bis 2017 gab es drei Arten von Preisen: Die Anerkennung als Finalist, eine Auszeichnung und den Preis. Während die Zahl der Finalisten und Ausgezeichneten schwanken kann, wurde der Ludwig-Erhard-Preis bis 2002 nur einmal vergeben. Ab 2003 wird der Preis einmal je Kategorie vergeben. Ab 2017 wird der Preis in drei Preiskategorien vergeben, wobei nun jede Preiskategorie mehrfach besetzt werden kann, so dass der Erfolg eines Bewerbers nicht durch den Erfolg eines anderen Bewerbers beeinflusst wird.

In den Jahren 2001 bis 2003 wurde der Ludwig-Erhard-Preis in vier Kategorien vergeben:
 Große Unternehmen (Abk. GU, mehr als 500 Vollzeit-Mitarbeiter)
 Mittlere Unternehmen (Abk. MU, 101–500 Vollzeit-Mitarbeiter)
 Kleine Unternehmen (Abk. KU, weniger als 100 Vollzeit-Mitarbeiter)
 Kleinste Unternehmen (Abk. KLU, 1–15 Vollzeit-Mitarbeiter)

Ab 2012 wird der Ludwig-Erhard-Preis in vier Kategorien vergeben:
 Große Organisationen (Abk. GO, mehr als 500 Vollzeit-Mitarbeiter)
 Mittelstand (Abk. M, 101–500 Vollzeit-Mitarbeiter)
 Kleine Organisationen (Abk. KO, weniger als 100 Vollzeit-Mitarbeiter)
 Kleinste Organisationen (Abk. KLO, 1–15 Vollzeit-Mitarbeiter)

Ab 2017 wird der Preis für die im Jahr 2012 eingeführten Größenkategorien in drei Preiskategorien verliehen:
 "Deutscher Excellence Preis in Gold"
 "Deutscher Excellence Preis in Silber"
 "Deutscher Excellence Preis in Bronze"

Siehe auch 

 Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik

Weblinks 

 Initiative Ludwig-Erhard-Preis

Wirtschaftspreis (Deutschland)
Ludwig Erhard
Erstverleihung 1997